Ангермюллер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Ангермюллер, Моник (род. 1984) — немецкая конькобежка. Участница олимпийских игр 2010 года.
 Ангермюллер, Рудольф (род. 1940) — немецкий музыковед, исследователь жизни и творчества В. А. Моцарта.